JFU est un code qui peut signifier :
 Jet4you, une compagnie aérienne à bas prix marocaine, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code